Михайловка (), село, 
Велико-Бурлукский поселковый совет,
Великобурлукский район,
Харьковская область.

Код КОАТУУ — 6321455119. Население по переписи 2001 г. составляет 103 (52/51 м/ж) человека.

Географическое положение 
Село Михайловка находится на реке Великий Бурлук, выше по течению находится село Шевченково, ниже по течению — сёла Буряковка и Замост, рядом железнодорожная станция Гнилица.

История 
 1750 - дата основания.

Экономика 
 В селе есть молочно-товарная ферма.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Великобурлукского района